Miejscowości w USA:
 Sedalia – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Douglas
 Sedalia – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Graves
 Sedalia – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Sedalia – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
Gminy w USA:
 Sedalia (ang. Sedalia Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis